Elston ist der Familienname folgender Personen:

 Charles H. Elston (1891–1980), US-amerikanischer Politiker
 Don Elston (1929–1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dorothy Andrews Elston Kabis (1917–1971), US-amerikanische Regierungsbeamtin
 Dutch Elston (1918–1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Felix Felixowitsch Sumarokow-Elston (1856–1928), russischer Adeliger
 Felix Nikolajewitsch Sumarokow-Elston (1820–1877), russischer Politiker
 Gene Elston († 2015), US-amerikanischer Sportkommentator
 John A. Elston (1874–1921), US-amerikanischer Politiker
 Lindsay Elston (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michail Nikolajewitsch Sumarokow-Elston (1893–1970), russischer Adeliger und Tennisspieler

Orte:
 Elston (Nottinghamshire), Vereinigtes Königreich

in den Vereinigten Staaten:
 Elston (Indiana), im Tippecanoe County
 Elston (Missouri), im Cole County
 Elston (Ohio), im Clermont County – nicht mehr existent
 Elston Shores, im Talbot County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Elston Grove Historic District, in Crawfordsville, Indiana, ID-Nr. 92000187
 Elston House, in Talladega, Alabama, ID-Nr. 76000357
 Col. Isaac C. Elston House, in Crawfordsville, Indiana, ID-Nr. 82000025